À l'ouest de Zanzibar peut faire référence à :
 À l'ouest de Zanzibar (West of Zanzibar), film muet américain réalisé par Tod Browning, sorti en 1928 ;
 À l'ouest de Zanzibar (West of Zanzibar), film britannique réalisé par Harry Watt, sorti en 1954.